Saposchnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Saposchnikow (* 1989), russischer Crosslauf-Sommerbiathlet
 Andrei Wiktorowitsch Saposchnikow (* 1971), russischer Eishockeyspieler
 Leonid Michailowitsch Saposchnikow (1906–1970), sowjetischer Chemiker
 Pawel Flegontowitsch Saposchnikow (1897–1937), sowjetischer Philosoph
 Wassili Wassiljewitsch Saposchnikow (1861–1924), russischer Botaniker, Geograph, Universitätsrektor und Bildungsminister